Con ospedale San Biagio ci si riferisce a strutture sanitarie intitolate a Biagio di Sebaste:

 Ospedale San Biagio a Domodossola
 Ospedale San Biagio a Marsala